Bouley bezeichnet:
 einen Ort auf Jersey, siehe Bouley (Jersey)

Bouley ist der Name folgender Personen: 
Albert Bouley (1949–2013), deutscher Koch
David Bouley (* 1953), US-amerikanischer Koch 
Gil Bouley (1921–2006), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch: 
 Boulay
 Boullay
 Bullay
 Grabmal Dressel-Bouley